Колфакс може да се отнася за:

Географски понятия

Градове 
 Колфакс, град в щата Вашингтон, САЩ

Области 
 Колфакс (окръг, Небраска)
 Колфакс (окръг, Ню Мексико)

Търговски понятия 
 Колфакс (фирма) - американска фирма, която купувайки групата ЕБАС, притежаваща завода за електроди в Ихтиман го затваря.